Schwarza kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwarza (Saale) – vattendrag, Thüringen, 
 Schwarza, Thüringen – kommun, Thüringen,

Österrike 

 Schwarza (vattendrag i Österrike), Niederösterreich, 

Robotskapade Österrikeförgreningar